Valsesia – valle alpina italiana, in Piemonte, attraversata dal fiume Sesia
 Circondario di Valsesia – circondario della provincia di Novara, nel periodo 1859-1926
 Comunità montana Valsesia – comunità montana italiana che unisce 28 comuni della Valsesia
 Provincia di Valsesia – provincia della Divisione di Novara, nel periodo del Regno di Sardegna
 Quartiere Valsesia – quartiere di Milano
 Repubblica partigiana della Valsesia – repubblica partigiana sorta in Italia, nel periodo 1944-1945